Mazé est un nom propre qui peut désigner :

Toponymes 
 Mazé-Milon, commune de Maine-et-Loire ;
 Mazé, ancienne commune de Maine-et-Loire ;

Personnalités portant ce patronyme 
 Mazé, nom de famille breton ;
 Pierre Mazé (1893-1946), médecin et homme politique français ;
 Édouard Mazé, ouvrier et militant CGT tué par les forces de l'ordre d’une balle en pleine tête lors d'une manifestation, le  à Brest ;
 Marcel Mazé (1940-2012), spécialiste du cinéma expérimental ;
 Sébastien Mazé (* 1984), joueur d'échecs français ;
 Léa Mazé (1990- ), autrice française de bande dessinée.